Les initiales SLG peuvent désigner :

 Label Group, filiale de Columbia Music Entertainment
 Le lycée Saint-Louis-de-Gonzague, établissement jésuite à Paris
 Sigma Lambda Gamma (ΣΛΓ), Latino-based sorority with multicultural membership
 Simulation game, simulation de diverses activités de la vie réelle sous la forme d'un jeu, à des fins de formation, d'analyse ou une prédiction 
 Slave Labor Graphics, editeur de Comics indépendant
 Moyenne de puissance (slugging percentage en anglais), statistique de Baseball
 Small Lux GPU, accelerateur de rendus 3D path tracing en OpenCL pour LuxRays du projet open source LuxRender
 Socialist Labour Group, Parti politique Trotskyste qui existait en Grande Bretagne
 Spitzke Logistik GmbH, Compagnie des chemins de Fer Allemand
 State and Local Government Series, voir United States Treasury security, département des Trésor Américain
 Super League Greece, Ligue de football en Grèce
 Proto SLG, marqueur de paintball fabriqué par DYE Precision, selon lequel " SLG " est l'abréviation de «Super Light Gun "
 SL Green Realty Corp (NYSE symbol:SLG), cote immobiliere fiduciale des placements aux États-Unis
 Community of the Sisters of the Love of God, Communauté des femmes Anglicane, SLG Press est son service d'édition
 Salut les Geeks, web-émission française créée et présentée par Mathieu Sommet
 Super League Game, structure semi-professionnel française implantée dans le gaming et plus particulièrement dans le jeu Fortnite.